Слобо́дка () — деревня в составе Фанипольского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси. Деревня расположена в 22 километрах от Дзержинска, 13 километрах от Минска и 8 километрах от железнодорожной станции Фаниполь.

История 
Деревня Слободка известна с конца XIX — начала XX века и находилась в составе Самохваловичской волости Минского уезда Минской губернии. По состоянию на 1870 год входила в состав Черкасской сельской общины и имения Алесина Белиновича. В 1897 году, по данным переписи населения в деревне Слободка-Белиновичская проживало 126 жителей, насчитывалось 14 дворов, а также действовал хлебозапасный магазин. В 1917 году в деревне проживали 116 жителей, насчитывалось 16 дворов.

С 20 августа 1924 года деревня находилась в составе Гричинского сельсовета Самохваловичского района Минского округа, с 23 марта 1932 года в составе Фанипальского сельсовета. Затем в составе Дзержинского польского национального района. 31 июля 1937 года полрайон был упразднён и деревня была включена в состав Минского района. С 20 февраля 1938 года находится в составе Минской области, которая была образована после упразднения окружной системы деления Белорусской ССР. С 4 февраля 1939 года в составе восстановленного Дзержинского района. В годы коллективизации был организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны с 28 июня 1941 года по 6 июля 1944 года деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. В 1960 году в деревне проживали 170 жителей, входила в состав колхоза имени Фалько. В 1991 году в деревне насчитывалось 49 придомовых хозяйств, проживали 177 жителей. По состоянию на 2009 год находится в составе СПК «Фалько-2003».

Известные уроженцы 
  Иван Семёнович Леонович (14 ноября 1920—13 января 1946) — капитан гвардии Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)